Bourscheid (Frankrijk), een gemeente in Frankrijk
Bourscheid (Luxemburg), een gemeente in Luxemburg